Кирья́т-Арба́ () — израильский местный совет и городское поселение в Иудее (на Западном берегу реки Иордан), вплотную примыкающее к Хеврону. Находится на высоте 1008 метров выше уровня моря. Является еврейским кварталом Хеврона, хотя сам является отдельной административной единицей. Построен по проекту израильского архитектора Шмуэля Шакеда.

История 
Название поселения (букв. посёлок четырёх, ср. Кирьят-Шмона) упоминается в Библии как другое название Хеврона и в синодальном переводе транскрибируется как Кириаф-Арба (, ).

Современное состояние 
Кирьят-Арба был основан по решению правительства Израиля в 1970 году на территориях, занятых Израилем в 1967 году, окончательный статус которых не определён. Он был построен по проекту израильского архитектора Шмуэля Шакеда. Состоит из нескольких районов: Лев ха Кирия (центр города), Рамат-Мамре (Гиват-Харсина), Ашморет Ицхак, Гиват-Авот, Мицпе-Авихай, Гиват Галь, Нофей Мамре. В городе находятся две промышленные зоны. Наиболее крупное предприятие — завод вин «Хеврон». Территория, включённая в городскую черту — 5 тыс. дунам. Кирьят-Арба — одно из первых еврейских поселений в Иудее и Самарии, важный идеологический центр поселенческого движения. Здесь проживают многие видные деятели правого лагеря — бывшие депутаты Кнессета Геула Коэн, раввин , Эльяким Хаэцни, лидер ультраправого движения «Еврейский национальный фронт» Барух Марзель. Раввин города  возглавляет Совет раввинов Иудеи и Самарии. Кирьят-Арба является местом сосредоточения творческой интеллигенции. Здесь жила писательница Наоми Френкель, живёт поэтесса Хава Корзакова, художник .

В местном совете Кирьят-Арбы 9 депутатов, представляющих 5 партий. Мэр — Малахи Левингер.

Население 

В 14-ти поселениях районного совета «Хар Хеврон», вблизи города, в 2016 году проживали 7942 человека. В еврейских кварталах центра Хеврона проживает около 1250 человек, в том числе порядка 650 человек в общежитии иешивы «Швей Шомрон» в квартале «Бейт-Романо». Всего в районе большого Хеврона проживают около 17 тыс. евреев (в 2000 году — 9 тыс., в 1995 году — 5700, в 1983 году — 2900).

Ежегодный прирост населения Кирьят-Арбы составлял в 2000-х годах 3,4 %-3,7 %. В 2015 году только в Кирьят-Арбе родился 241 человек (34,7 на 1000 жителей), умер 31 человек (4,5 на 1000 жителей), естественный прирост составил 210 человек (30,2 на 1000 жителей). Каждый год в Кирьят-Арба переселяются десятки новых семей. В то же время существует стойкая тенденция переезда из самой Кирьят-Арбы в более новые форпосты и поселения районного совета «Xар Хеврон» и другие.

Считается, что 60% населения — религиозные, а 40% — светские. Среди последних преобладают выходцы из стран бывшего СССР. Примерно четверть всего населения Кирьят-Арбы владеет русским языком. В Кирьят-Арбе 7 школ , 22 детских сада, новый медицинский центр с круглосуточной экстренной помощью, филиалы государственных учреждений, в том числе Центр занятости населения. В 2011 году открылся Гейхал Тарбут (Дворец культуры с оборудованным театральным залом), в котором выступают и российские гастролёры. В Кирьят-Арбе также имеются Матнас (Культурный центр), городской музей, городская и районная библиотеки, спортивный центр, большой крытый бассейн с дорожками олимпийского размера, стадион, современный, открытый в 2016 году Кантри-Клаб, танцевальная площадка на 1000 человек. Общая площадь парков и зелёных насаждений составляет более четверти всей территории.

География и производство 
Кирьят-Арба разделена на два больших района, расстояние между которыми 2 километра: Лев Кирья, застроенная 4- и 5-этажными зданиями (в последние годы 6-9-этажными), и Харсина (Рамат-Мамре), район вилл и коттеджей. Новые районы Ашморет Ицхак, Гиват-Авот, Мицпе-Авихай, Гиват Галь и Нофей Мамра имеют разноэтажную застройку. Особо популярны в новых районах 2-этажные дуплексы на 4 семьи с отдельным участком и входом. Вокруг города расположено несколько ферм и поселенческих форпостов. Среди ферм выделяется коневодческая ферма Эди Дрибена.

Среди промышленных отраслей развито виноделие (хевронские вина). В двух промышленных зонах работают около 30 более мелких предприятий. Несколько компьютерных фирм. В Кирьят-Арба более 20 предприятий торговли, в том числе универсам, 4 ресторана и кафе, пекарня. В марте 2018 года была основана новая промышленная зона "Мевасер".

В Хевроне и вокруг него расположены исторические объекты, имеющие всемирно-историческое значение: Пещера Патриархов, древнее городище с остатками крепостных стен, русский православный монастырь Святой Троицы с Мамврийским дубом, могилы отца царя Давида Ишая и его прабабки Рут, могилы военачальника царя Шауля — Авнера бен Нера и судьи Отниэля бен Кназа, древний город в .

Туризм и транспорт 
В отличие от соседнего Хеврона с его историческими памятниками, сам по себе Кирьят-Арба не столь посещаем туристами. В первую очередь из-за отсутствия современных гостиниц и остальной туристической инфраструктуры. Иностранные туристы, посещающие исторические объекты в Хевроне, чаще всего останавливаются в иерусалимских гостиницах. Тем не менее, Кирьят-Арбу часто посещают с экскурсиями израильские группы внутреннего туризма с целью совершить пешие прогулки в шабат до Пещеры Махпела.

Развитию туризма мешает и сложная военно-политическая обстановка в районе Хеврона. Как правило, теракты совершают исламские террористы против еврейских паломников, однако имел место и теракт 25 февраля 1994 года, когда еврейский врач из Кирьят-Арбы Барух Гольдштейн расстрелял из автомата 29 арабов и ранил более 150 в Пещере Патриархов.

После прихода в 2017 году автобусной компании Эгед Таавура улучшилось транспортное обслуживание Кирьят-Арбы. Сразу 14 маршрутов (в том числе 2 ночных) связывают Кирьят-Арба, как другими районами страны (Иерусалим, Беер-Шева, Кирьят-Гат), так и с поселениями районных советов «Гар Хеврон» и «Гуш Эцион». Отдельный маршрут связывает Кирьят-Арбу с новой промзоной Мейтарим, в которой нашли работу многие жители Кирьят-Арбы. С помощью согласованной по времени пересадки можно из Кирьят-Арбы добраться до города Арад на юге (через поселение Кармель) и с железнодорожной станцией в городе Бейт-Шемеш (пересадка на перекрёстке Гуш Эцион), откуда можно быстро добраться поездом в Тель-Авив.

Примечания

Ссылки 
 
 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан